Wicken es un topónimo que puede hacer referencia a tres pueblos y parroquias de Inglaterra:

 Wicken, en Cambridgeshire;
 Wicken, en Northamptonshire; o
 Wicken Bonhunt, en Essex.